een doorwaadbare oversteekplaats in een beek of rivier verstevigd om de draagkracht van de bodem te vergroten
 Steenvoorde (gemeente), een gemeente en stad in het Franse Noorderdepartement
 Kanton Steenvoorde, een kanton aldaar
 Steenvoorde (buitenplaats), een kasteel in Rijswijk in de Nederlandse provincie Zuid-Holland
 Steenvoorde (natuurgebied), een natuurgebied in Ternat in de Belgische provincie Vlaams-Brabant